Форёсунд:

 Форёсунд — пролив между шведскими островами Готланд и Форё.
 Форёсунд — город в Швеции на острове Готланд.